Droga ekspresowa R3 (Czechy)
 Droga ekspresowa R3 (Słowacja)
 Droga R3 (Belgia) – obwodnica miasta Charleroi
 R3 – skrótowe oznaczenie trzycylindrowego silnika rzędowego
 R3 – niemiecki pocisk rakietowy
 R-3 – radziecki pocisk rakietowy
 bateria AAA
 R3 – czeska organizacja konspiracyjna, inna nazwa Rady Trzech